Les élections régionales de 2000 en Lombardie () ont eu lieu le  afin d'élire le président et les conseillers de la  du conseil régional de Lombardie pour un mandat de cinq ans.

Mode de scrutin 
Le conseil régional de Lombardie est constitué de 80 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 71 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vainqueur obtient une prime majoritaire de 7 sièges, tandis que le candidat ayant terminé deuxième devient membre de droit du conseil.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 2000

Notes et références 

Lombardie, 2000
Lombardie
Politique en Lombardie
Politique en avril 2000